

Sigle 

 King Kong

Codici 

 KK – codice vettore IATA di Atlasjet
 kk – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua kazaka
 KK – codice ISO 3166-2:GE di Kvemo Kartli (Georgia)
 KK – codice ISO 3166-2:IE della contea di Kilkenny (Repubblica d'Irlanda)
 KK – codice ISO 3166-2:RU della Khakassia (Russia)

Economia 

 Kabushiki Kaisha – (letteralmente società di capitali) tipologia di società giapponese

Musica 
 KK – classificazione di Krystyna Kobylanska nel catalogo delle composizioni di Fryderyk Chopin
 KK – canzone del rapper statunitense Wiz Khalifa nell'album Blacc Hollywood (2014)

Sport 

 KK – abbreviazione di Košarkaški klub nella denominazione di squadre cestistiche dei paesi della ex-Jugoslavia
 KK – nel Poker Texas hold 'em e in altre versioni poker  è l'abbreviativo di due "Re", la seconda migliore starting hand di questo gioco

Altro 

 kK – simbolo del chilokelvin
 KK – targa automobilistica di Kikinda (Serbia)
 KK – targa automobilistica del distretto di Kežmarok (Slovacchia)
 KK – targa automobilistica di Krško (Slovenia)
 KK – nomignolo dell'ex Presidente dello Zambia Kenneth Kaunda